Scheffel steht für:
 einen Behälter, das Schaff
 Scheffel (Maßeinheit), ein altes Hohlmaß, oft benutzt für den Ertrag von Äckern
 Scheffelsaat, alte Flächeneinheit in der Landwirtschaft
 die deutsche Bezeichnung des aktuellen Hohlmaßes Bushel

Personen:
 Annika Scheffel (* 1983), deutsche Autorin
 August Friedrich Scheffel (1872–1945), österreichischer Architekt und  Stadtbaumeister in Wien
 Christian Stephan Scheffel (1693–1760), deutscher Mediziner und Botaniker
 Franz Scheffel (1873–1967), deutscher Politiker (SPD)
 Gerda Scheffel (1926–2022), deutsche Übersetzerin
 Hinrich Gustav Scheffel (1673–1738), deutscher Jurist und Komponist des Barocks
 Helmut Scheffel (1925–2010), deutscher Feuilletonredakteur und Übersetzer
 Herbert Scheffel, (20. Jh.), deutsch-südafrikanischer Eisenbahningenieur
 Johan Henrik Scheffel (1690–1781), schwedischer Porträt- und Miniaturmaler des Barock
 Johann Scheffel (1501–1554), deutscher Schulmann, Jurist, Ratsherr und Bürgermeister von Leipzig
 Joseph Victor von Scheffel (1826–1886), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Josephine Scheffel (1803–1865), deutsche Dichterin, Salonnière und Philanthropin
 Karl Scheffel († nach 1930), österreichischer Architekt
 Kay Scheffel (* 1961),  	deutscher Comedian, Entertainer und Bauchredner
 Michael Scheffel (* 1958), deutscher Hochschullehrer für Neuere Deutsche Literaturgeschichte
 Oliver Scheffel (* 1980), deutscher Theater- und Filmschauspieler und Synchron-, Hörbuch-, Hörspiel- und Offsprecher
 Rudolf Scheffel (1901–1943), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer.
 Tobias Scheffel (* 1964), deutscher literarischer Übersetzer
 Tom Scheffel (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Viktor-Hugo Scheffel (* 1899), deutscher Manager
 Werner Scheffel (1912–1996), deutscher Bildhauer und Grafiker